Desa Randupitu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Randupitu (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 113,32), Jawa Timur, 
 Desa Randupitu (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 112,71), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar